Via ematica significa l'ingresso di una sostanza nel corpo attraverso il sangue e può riferirsi a:
 Somministrazione endovasale, un tipo di somministrazione parenterale
 Trasmissione ematica, una delle modalità di trasmissione delle malattie infettive